Het hagelsnoer bij eieren
 Het vaatmerk in een zaadknop
 Chalaza (mijt), een geslacht van mijten